Einar Olsen est un nom pouvant désigner:

 (1893-1949), gymnaste olympique danois
 (né en 1936), éditeur de journaux norvégien

Voir aussi
Einar Olsson (né en 1983), joueur suédois de football

Olsen, Einar